Centre de Recerca Tecnològica de Finlàndia (de l'acrònim en finès Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus), organisme estatal de recerca de Finlàndia
 Telescopi solar de torre al buit (del seu nom en anglès Vacuum Tower Telescope), telescopi solar ubicat a l'Observatori del Teide, a les illes Canàries
 Bicicleta tot terreny (del seu nom en francès Vélo Tout Terrain), bicicleta dissenyada per a rutes de muntanya
 Vehicle tot terreny, automòbil dissenyat per ser conduït per tota mena de terrenys
 Transport blindat de personal (del seu nom en francès Véhicule Transport de Troupe), vehicle blindat de combat dissenyat per transportar tropes d'infanteria
 WebVTT (de l'acrònim en anglès Video Text Tracks), format de subtítols utilitzat en HTML 5